Dit is een lijst van verplaatsingen van hoofdsteden door de eeuwen heen, op chronologische volgorde met de meest recente verplaatsingen bovenaan. De lijst is verre van compleet.

Hoofdstadverplaatsingen
Hoofdstad
Hoofdstadverplaatsingen